Српска лига Београд у сезони 2020/21. је једна од четири Српске лиге у фудбалу, које су трећи степен фудбалских такмичења у Србији. Након претходне сезоне која је завршена без одигравања свих кола, у овој сезони лига је проширена па броји 20 клубова. Виши степен такмичења је Прва лига Србије, а нижи је Београдска зона.

Систем такмичења 
Лига у овој сезони броји 20 клубова. Такмичење се одвија по двоструком бод систему у 38 кола. Ова сезона је прва да освајач лиге нема унапред резервисано место у следећој сезони Прве лиге Србије, него ће морати кроз одигравање квалификационих мечева са победницима осталих српских лига да омогући квалификовање у виши ранг.

Промене у саставу лиге

Клубови у сезони 2020/21.

Резултати 
Домаћини су наведени у левој колони.

Табела и статистика 

 

Легенда:

Референце

Спољашње везе 
 Фудбалски савез Београда — званични сајт
 Српска лига Београд на сајту -{srbijasport.net}-

Српска лига Београд
Београд